Una stagione selvaggia (Savage Season) - romanzo di Joe R. Lansdale, pubblicato nel 1990
 Savage Season - manga scritto da Mari Okada e disegnato da Nao Emoto, pubblicato dal 2016
 Savage Season - film del 2001 diretto da Mike Tristano